То́мас Гра́йлингер (; 6 августа 1981, Деггендорф) — профессиональный немецкий хоккеист. Амплуа — Нападающий. Игрок клуба ЕРК Ингольштадт и сборной Германии по хоккею.

Карьера 
Воспитанник хоккейной школы ХК «Деггендорфер». Грайлингер начал свою профессиональную карьеру в клубе «Деггендорфер», где он играл в период с 1997 по 2000 год. В 2000 году перешёл в клуб, на тот момент выступавший в высшей Немецкой лиге, «Швеннингер Уайлд Уингз». Надолго он не задержался и уже в следующем сезоне перешёл в «Нюрнберг Айс Тайгерс», где вышел на ведущие роли, но из-за разногласий с тренером в 2004 году был обменян на чеха Томаса Мартинеца в «Адлер Мангейм». В «Адлер Мангейм» провёл один сезон, но по обоюдному согласию решил покинуть клуб и вернуться в «Швеннингер Уайлд Уингз». Однако серьёзная травма колена помешала сделать это. После длительного курса реабилитации Грайлингер вернулся в ХК «Деггендорфер» — клуб, который сделал из него профессионального хоккеиста. После двух сезонов в ХК «Деггендорфер» подписал контракт с клубом высшей Немецкой лиги «Ингольштадт».

В составе национальной сборной Германии участник зимних Олимпийских игр 2010, участник чемпионатов мира 2000 (группа B), 2001, 2004 и 2011. В составе молодёжной сборной Германии участник чемпионата мира 2000 (группа B). В составе юниорской сборной Германии участник чемпионатов мира 1998 (группа B) и 1999.

Статистика

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Германии
Игроки ХК «Швеннингер Уайлд Уингз»
Игроки ХК «Нюрнберг Айс Тайгерс»
Игроки ХК «Адлер Мангейм»
Игроки ХК «Ингольштадт»
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Игроки сборной Германии по хоккею с шайбой
Хоккейные нападающие